LPV peut faire référence à :

 une étoile variable à longue période (en anglais : long-period variable star) ;
 une procédure d'approche (en anglais : localizer performance with vertical guidance), en aviation ;
 le code OACI de Air Alps Aviation, une compagnie aérienne autrichienne.